Gartenbauschule bezeichnet

allgemein eine Bildungseinrichtung für den Gartenbau

speziell:
 Elvira Castner#Obst- und Gartenbauschule für Frauen
 Gartenbauschule Langenlois, 1947 gegründete Bildungsanstalt in Österreich
 Gartenbauschule Ritzlhof, Landwirtschaftliche Berufs- und Fachschule für Gartenbau
 Israelitische Gartenbauschule Ahlem, 1893 als „Israelitische Erziehungsanstalt zu Ahlem bei Hannover“ gegründete jüdische Schule, später als „Judenhaus“ und Gefängnis der Gestapo missbraucht, heute zentrale Mahn- und Gedenkstätte der Region Hannover